

Sigle 
 Protein kinase C  – Protein-chinasi C
 Public-Key Cryptography  – Crittografia a Chiave Pubblica

Codici 
 PKC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Petropavlovsk-Kamčatskij-Elizovo, Petropavlovsk-Kamčatskij (Russia)